Vara steht für:
 Vara (Fluss), einen Fluss in Italien
 Vara (Einheit), die spanische Elle, eine Maßeinheit
 Vara (Recht), Zuständigkeitsbereich eines Gerichts oder Richters in Portugal und Brasilien

Orte:
 Vara (Ort in Schweden), einen Ort in Schweden
 Vara (Gemeinde in Schweden), eine Gemeinde in Schweden
 Vara (Estland), Ort und Gemeinde in Estland

Personen:
 Anni Vara, deutsche Bühnenschauspielerin
 Céline Vara (* 1984), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Julián Vara (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Luis de Onís González y Vara (1762–1827), spanischer Politiker und Diplomat, siehe Luis de Onís

VARA steht als Abkürzung für:
 VARA, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft in den Niederlanden
 VARA (Betriebsart), eine Betriebsart für Datenübermittlung im Amateurfunk

Siehe auch:
 Varah
 Vaara
 Wara

Abkürzung